5101 Ахмеров (1985 UB5, 1969 TQ, 5101 Akhmerov) — астероїд головного поясу.

 Ахмеров Габіт Абдуллович (24 лютого 1921 — 11 квітня 1996) — учасник Другої світової війни.